Portsmouth referere ofte til byen Portsmouth i Hampshire, England. Øvrige betydninger:

Stednavne

Dominica 
 Portsmouth, Dominica

Storbritannien 
 Portsmouth, West Yorkshire

USA 
 Portsmouth, Iowa
 Portsmouth, New Hampshire
 Portsmouth Naval Shipyard
 Portsmouth, North Carolina
 Portsmouth Island, North Carolina
 Portsmouth, Ohio
 Portsmouth, Portland, Oregon
 Portsmouth, Rhode Island
 Portsmouth, Virginia
 Portsmouth Township, Michigan
 Portsmouth Square i San Francisco

Sport 
 Portsmouth F.C., engelsk fodboldklub
 Portsmouth Spartans, nuværende Detroit Lions

Se også 
 Portsmouth-traktaten
 HMNB Portsmouth